Der Hochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2007 wurde am 27. und 29. August 2007 im Nagai-Stadion der japanischen Stadt Osaka ausgetragen.

Weltmeister wurde Donald Thomas aus Bahamas. Rang zwei belegte der russische Vizeweltmeister von 2001, WM-Dritte von 2005 und Europameister von 2002 Jaroslaw Rybakow. Bronze ging an Kyriakos Ioannou aus der Republik Zypern.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.

Im Finale am 29. August erzielten die drei Medaillengewinner mit 2,35 m jeweils Weltjahresbestleistung:
 Donald Thomas, Bahamas
 Jaroslaw Rybakow, Russland
 Kyriakos Ioannou, Republik Zypern

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. August 2007, 10:40 Uhr

39 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 2,29 m. Fünfzehn Athleten übertrafen diese Marke (hellblau unterlegt) und bestritten zwei Tage darauf das gemeinsame Finale.

Gruppe A 

In der Qualifikation aus Gruppe A ausgeschiedene Hochspringer:

Gruppe B 

In der Qualifikation aus Gruppe B ausgeschiedene Hochspringer:

Finale 

29. August 2007, 19:35 Uhr

Video 
 2007 World Championships, Mens High Jump, youtube.com, abgerufen am 25. Oktober 2020

Weblinks 
 11th IAAF World Championships in Athletics (englisch), abgerufen am 9. Oktober 2020
 Men High Jump Athletics XI World Championship 2007 Osaka (JPN) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 25. Oktober 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men High Jump, Osaka 2007, S. 162 (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 25. Oktober 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Osaka